Bernardi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georges Bernardi
 Luciano Bernardi